Chiococca är ett släkte av måreväxter. Chiococca ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Chiococca